Гарвард (значения) может означать:

 Гарвард — расхожее название Гарвардского университета (США).

Персоналии 
 
 Гарвард, Расселл (род. 1981) — американский актёр.
 Гарвард, Эллисон (род. 1988) — американская модель.

Прочее 
 (736) Гарвард — крупный астероид Главного пояса.

См. также 
 Гавардо
 Гаварден